Numele de Milan Jovanović se poate referi la unul din doi fotbaliști:
 Milan Jovanović (n. 1981), fotbalist sârb
 Milan Jovanović (n. 1983), fotbalist muntenegrean